Marco Antonio Gordiano Semproniano Romano puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Marco Antonio Gordiano Semproniano Romano el Mayor. Efímero emperador romano que se reveló contra Maximino en África.
 Marco Antonio Gordiano Semproniano Romano el Menor. Emperador romano, hijo del anterior, muerto a las pocas semanas en batalla.